Müsch steht für:

 Müsch, Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Müsch (Monreal), Wohnplatz der Ortsgemeinde Monreal, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz

Müsch ist der Familienname folgender Personen:

 Danja Müsch (* 1971), deutsche Beachvolleyballspielerin und -trainerin
 Leo Müsch (1846–1911), deutscher Bildhauer
 Otto Müsch (1917–1996), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Musch